Amalia steht für:

 Amalia, weiblicher Vorname
 Amália (Film), Biopic von Carlos Coelho da Silva (2008)
 Amalia (Ort), gemeindefreies Gebiet im Taos County, New Mexico, USA
 Amalia (Roman), politischer Roman des argentinischen Exilautors José Mármol (1851)
 (284) Amalia, Asteroid des Hauptgürtels
 SS Prinses Amalia, niederländisches Dampfschiff der Netherland Line

Siehe auch:

 Zeche Amalia